Александр Владимирович Писарук— (род. 11 мая 1965 года, Николаев, УССР, СССР) — украинский финансист, председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль», бывший первый заместитель главы Национального банка Украины.

Биография 
В 1988 году окончил Николаевский судостроительный институт имени адмирала Макарова по специальности «Холодильные и компрессорные машины и установки», а в 1992 году — аспирантуру в этом же институте (с 2004 года — Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).

Карьеру в финансовой сфере начал в январе 1992 года, поступив на работу в банк «Украина» в должности начальника сектора внешнеэкономической деятельности. Позже работал в банке начальником отдела внешнеэкономической деятельности, начальником управления международных расчетов, начальником управления корреспондентских отношений. С мая 1995 года по апрель 1997 года занимал должность директора международного департамента этого банка.

В этот же период получил второе образование в Киевском институте банкиров банка «Украина» по специальности «Международная экономика».

В мае 1997 года Писарук перешел на работу в АБ «ИНГ Банк Украина» (дочерний банк нидерландской финансовой группы ING Group), где занял должность руководителя департамента управления рисками.

С марта 2000 года по сентябрь 2001 года работал в России, г. Москва, возглавляя департамент управления рисками в АО «ИНГ Банк (Евразия)».
В 2001 году окончил курс в бизнес-школе INSEAD в г. Фонтенбло (Франция).

С октября 2001 года по май 2007 года работал Председателем Правления ИНГ Банк Украина, а с июня 2007 года по октябрь 2010 года — Председателем Правления АО «ИНГ Банк (Евразия)» в России.

С 2010 года по 2014 год занимал должность регионального директора ИНГ Банка в Центральной и Восточной Европе в г. Амстердам, Нидерланды.

В июле 2014 года назначен первым заместителем главы Национального банка Украины (НБУ) , курируя вопросы пруденциального надзора и регулирования банковской деятельности. Стоял у истоков реформы банковского сектора, целью которой было оздоровление банковской системы, повышение надежности банков и прозрачности финансовых услуг, а также трансформация самого регулятора. Работал в НБУ до 31 декабря 2015 года.

Писарук также занимал пост председателя административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц и был исполнительным директором Немецко-украинского фонда.

В период с июня 2016 года по август 2019 года работал старшим экспертом финансового сектора в Международном валютном фонде в Вашингтоне, США.

С 3 октября 2019 года — председатель правления АО «Райффайзен Банк Аваль».

19 ноября 2019 года вошел в состав правления Европейской Бизнес Ассоциации..

В декабре 2019 года Александр Писарук избран Председателем Совета директоров Форума Ведущих Международных Финансовых Учреждений (Форум)..

По версии журнала Фокус, Александр Писарук входит в рейтинг лучших-топ менеджеров Украины в 2020 году в финансовом секторе.

Семья 
Жена — Писарук Ирина Владимировна (род. в 1977). Имеет троих детей.

Уголовное производство 
11 ноября 2019 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Писарука по делу о вероятном завладении 1.2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком VAB Банку Олега Бахматюка осенью 2014 года.

15 ноября суд отказал в ходатайстве прокуроров об избрании меры пресечения Александру Писаруку в виде взятия под стражу, избрав ему залог в размере 5 млн грн,.

Позиция Александра Писарука о безосновательности обвинений НАБУ была всесторонне поддержана среди представителей бизнеса и профессионального сообщества. Четыре бизнес-палаты, во главе с американской и европейской, выступили с заявлением о глубокой обеспокоенности событиями, происходящими вокруг Александра Писарука..

В списке 14 человек, готовых стать поручителями, озвученном на заседании Высшего антикоррупционного суда, были известные руководители крупных компаний и международных организаций..

Примечания

Ссылки 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Персоналии по алфавиту
Банкиры Украины